PCR steht als Abkürzung für:

 Parti communiste réunionnais, kommunistische Partei in Frankreich
 Partidul Comunist Român, Rumänische Kommunistische Partei
 Peak Cell Rate, Begriff aus der Datenübertragung
 Piezo Common Rail, ein Common-Rail-Einspritzsystem unter Ausnutzung des indirekten piezoelektrischen Effekts
 Polymerase Chain Reaction (PCR), Polymerase-Kettenreaktion, Verfahren zur In-vitro-Vervielfältigung von Erbsubstanz (DNA)
 Post-Consumer Resin, Rezyklat aus Abfall beim Endkunden
 Pressure Conductive Rubber, modifizierte Polymere, die unter mechanischem Druck elektrisch leitfähig werden
 Principal Component Regression, siehe Hauptkomponentenregression
 Producers Releasing Corporation, Hollywood-Filmstudio, das zwischen 1939 und 1946 existierte
 Product Category Rules, Begriff aus der Umweltbewertung für Produkte und Dienstleistungen
 Profitcenter-Rechnung, Kostenzurechnungsmethode aus der Betriebswirtschaftslehre
 Program Clock Reference, Referenzuhrzeit in einem Transportstrom
 Put-Call-Ratio, im Wertpapierhandel ein Timingindikator zur Bewertung

PCr steht als Abkürzung für:

 Phosphokreatin, organische Säure

Abkürzung